Die Liste der Kirchengebäude im römisch-katholischen Dekanat Traunstein listet die Kirchengebäude im Dekanat Traunstein im Erzbistum München und Freising.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Sakralbauten in Deutschland

!Liste Dekanat Traunstein
Traunstein
Traunstein
Traunstein